Жафяров — фамилия; имеет женскую форму Жафярова.
 Жафяров, Акрям Жафярович (род. 1939) — советский и российский учёный, педагог и математик, член-корреспондент РАО (1992).
 Жафяров, Гаряфий Абуняимович (род. 1952) — советский и российский футбольный арбитр, инспектор РФС.
 Жафяров, Дамир Равилевич (род. 1994) — российский хоккеист.